Offenham ist der Ortsname von

 Offenham (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Offenham (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Offenham (Worcestershire), Ort im Dirstrikt Wychavon, Worcestershire